województwo łódzkie – województwo w latach 1919–1939
 województwo łódzkie – województwo w latach 1945–1975
 województwo łódzkie – województwo w latach 1975–1998
 województwo łódzkie –  od 1999